Карлос () може да се отнася за:

Благородници 
 Карлос I (1500 – 1558) – крал на Испания (1516 – 1556)
 Карлос II (1661 – 1770) – крал на Испания (1665 – 1700)
 Карлос III (1716 – 1788) – крал на Испания (1759 – 1788)
 Карлос IV (1748 – 1819) – крал на Испания (1788 – 1808)
 Балтасар Карлос (1629 – 1646) – принц на Астурия
 Карлос де Молина (1788 – 1855) – испански аристократ, известен като Дон Карлос

Личности 
 Карлос (1943 – 2008) – френски певец
 Карлос – български певец
 Карлос Айрис Брито – бразилски поет и магистрат
 Карлос Алкарас – испански тенисист
 Карлос Бака – колумбийски футболист
 Карлос Билардо – аржентински футболист и треньор
 Карлос Кастанеда – американски писател, социолог и антрополог
 Карлос Клайбер – австрийски диригент
 Карлос Куеляр – испански футболист
 Карлос Марчена – испански футболист и треньор
 Карлос Мендитегуи – аржентински пилот от Формула 1
 Карлос Менем – аржентински политик, президент на Аржентина от 1989 до 1999 г.
 Карлос Морено – мексикански продуцент на теленовели
 Карлос Моя – испански тенисист
 Карлос Мояно – аржентински изследовател и военен топограф
 Карлос Нориега – американски астронавт 
 Карлос Охене – ганайски футболист
 Карлос Пена – американски актьор, певец и танцьор
 Карлос Понсе – пуерторикански актьор, певец и тв водещ
 Карлос Роа – аржентински футболен вратар и треньор
 Карлос Ройтеман – аржентински пилот от Формула 1
 Карлос Сайнц-младши – испански пилот от Формула 1
 Карлос Салсидо – мексикански футболист
 Карлос Сантана – американски китарист
 Карлос Саура – испански режисьор
 Карлос Тевес – аржентински футболист
 Карлос Чавес – мексикански композитор и диригент
 Карлос Чакала – прякор на венецуелския престъпник Илич Рамирес Санчес

Вижте също 
 Карл
 Карлес
 Карло
 Карлош
 Карлуш
 Дон Карлос
 Карлос Алберто
 Карлос Ромеро (пояснение)
 Хуан Карлос (пояснение)